Velika nagrada Velike Britanije 1961 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1961. Odvijala se je 15. julija 1961.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 75
| 2:40:53,6
| 4
| 9
|-
! 2
| 2
|  Phil Hill
| Ferrari
| 75
| + 46,0 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 6
|  Richie Ginther
| Ferrari
| 75
| + 46,8 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 12
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 75
| + 1:08,6
| 9
| 3
|-
! 5
| 8
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 75
| + 1:16,2
| 3
| 2
|-
! 6
| 36
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 75
| + 1:26,2
| 13
| 1
|-
! 7
| 10
|  Dan Gurney
| Porsche
| 74
| +1 krog
| 12
|
|-
! 8
| 14
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 74
| +1 krog
| 14
|
|-
! 9
| 22
|  Tony Brooks
| BRM-Climax
| 73
| +2 kroga
| 6
|
|-
! 10
| 16
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 72
| +3 krogi
| 7
|
|-
! 11
| 42
|  Masten Gregory
| Cooper-Climax
| 71
| +4 krogi
| 16
|
|-
! 12
| 60
|  Lorenzo Bandini
| Cooper-Maserati
| 71
| +4 krogi
| 21
|
|-
! 13
| 50
|  Tony Maggs
| Lotus-Climax
| 69
| +6 krogov
| 24
|
|-
! 14
| 44
|  Ian Burgess
| Lotus-Climax
| 69
| +6 krogov
| 25
|
|-
! 15
| 54
|  Keith Greene
| Gilby-Climax
| 69
| +6 krogov
| 26
|
|-
! 16
| 56
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 69
| +6 krogov
| 18
|
|-
! 17
| 52
|  Wolfgang Seidel
| Lotus-Climax
| 58
| +17 krogov
| 22
|
|-
! Ods
| 18
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 62
| Puščanje olja
| 8
|
|-
! DSQ
| 26
|  Jack Fairman Stirling Moss
| Ferguson-Climax
| 56
| Diskvalifikacija
| 20
|
|-
! Ods
| 32
|  Lucien Bianchi
| Lotus-Climax
| 45
| Menjalnik
| 30
|
|-
! Ods
| 28
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 44
| Zavore
| 5
|
|-
! Ods
| 20
|  Graham Hill
| BRM-Climax
| 43
| Motor
| 11
|
|-
! Ods
| 58
|  Giancarlo Baghetti
| Ferrari
| 27
| Trčenje
| 19
|
|-
! Ods
| 48
|  Tony Marsh
| Lotus-Climax
| 25
| Vžig
| 27
|
|-
! Ods
| 34
|  John Surtees
| Cooper-Climax
| 23
| Diferencial
| 10
|
|-
! Ods
| 38
|  Tim Parnell
| Lotus-Climax
| 12
| Sklopka
| 29
|
|-
! Ods
| 46
|  Jackie Lewis
| Cooper-Climax
| 7
| Obnašanje
| 15
|
|-
! Ods
| 40
|  Gerry Ashmore
| Lotus-Climax
| 7
| Vžig
| 26
|
|-
! Ods
| 30
|  Henry Taylor
| Lotus-Climax
| 5
| Trčenje
| 17
|
|-
! Ods
| 62
|  Massimo Natili
| Cooper-Maserati
| 0
| Menjalnik
| 28
|
|-
! WD
| 24
|  Olivier Gendebien
| Emeryson-Maserati
|
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1961
1961